North East de Noreste puede ser el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 North East (Maryland)
 North East (Nueva York)
 North East (Pensilvania)